Dangerous (filme)
 Dangerous: The Short Films

Música 
 Dangerous (álbum de DecembeRadio)
 Dangerous (álbum de Michael Jackson)
 Dangerous (canção de Busta Rhymes)
 Dangerous (canção de Cascada)
 Dangerous (canção de David Guetta)
 Dangerous (canção de Kardinal Offishall)
 Dangerous (canção de Michael Jackson)
 Dangerous (canção de Roxette)

Desambiguação